Поллак — фамилия. Известные носители:
 Поллак, Александр Александрович (род. 1944) — советский футболист, защитник, мастер спорта СССР.
 Поллак, Джеймс (1938—1994) — американский астрофизик, работавший в Исследовательском центре Эймса (NASA).
 Поллак, Голан (род. 1991) — израильский дзюдоист.
 Поллак, Дэниэл (род. 1935) — американский пианист.
 Поллак, Кей (род. 1938) — шведский кинорежиссёр.
 Поллак, Кевин (род. 1957) — американский киноактёр.
 Поллак, Кеннет (род. 1966) — американский политолог, эксперт по вопросам национальной безопасности и ближневосточной политике.
 Поллак, Леопольд (1751—1806) — итальянский архитектор.
 Поллак, Мартин (род. 1944) — австрийский писатель, журналист, переводчик.
 Поллак, Микаэль (1948—1992) — французский социолог, культуролог-германист.
 Поллак, Мими (собственно Мария Хелена Поллак; 1903—1999) — шведская актриса театра и кино, театральный режиссёр.
 Поллак, Михай (1773—1855) — австро-венгерский архитектор.
 Поллак, Рейчел (род. 1945) — американская поэтесса, писательница, художница, таролог.
 Поллак, Сигизмунд (1837—1912) — венгерский художник, иллюстратор, график.
 Поллак, Сидни (1934—2008) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер.
 Поллак, Теодор (1866—1916) — австро-венгерский пианист, композитор и музыкальный педагог.
 Поллак, Ярослав (1947—2020) — чехословацкий футболист, полузащитник.

См. также 
 Серебристая сайда